Пуалле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Пуалле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш